Sophia (griechisch „Weisheit“) steht für:

 Sophia (Vorname), weiblicher Vorname, siehe dort Wortherkunft und Namensträger
 Sophia (Konzept), altgriechisches Konzept der Tüchtigkeit und Weisheit, teilweise auch als Personifikation
 Sophia (Gnosis), Personifikation der Weisheit in der Gnosis
 Sophia (Roboter), Roboter von Hanson Robotics
 (251) Sophia, Asteroid
 Operation Sophia, eine Krisenbewältigungsoperation der EU
 Sophia (Sozialverein), in Berlin im Jahr 2007 gegründet

Musik:
 Sophia (Band), ein Bandprojekt um den Sänger, Gitarristen und Produzenten Robin Proper-Sheppard
 Sophia Byass, gambische Dancehall-Musikerin
 Sophia (Sängerin), deutsche Sängerin

Orte:

 Sophia (North Carolina), USA
 Sophia (West Virginia), USA

Siehe auch:
 Sofia (Begriffsklärung)
 Sophia River (Begriffsklärung)
 Zeche Sophia (Begriffsklärung)